Алекса́ндр Фёдорович Базю́к () — советский и украинский архитектор, Заслуженный архитектор Украины (1997), лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры (1999, 2005). Член-корреспондент Украинской академии архитектуры, член Союза архитекторов Украины.

Биография 
Родился 1 августа 1947 года в селе Звиняче.

В 1970 году окончил Львовский политехнический институт. С 1979 по 2003 год работал главным архитектором в «Горпроекте».

Проекты 
 Микрорайон № 3 в Южном районе (Львов)
 Плавательный бассейн по ул. Княгини Ольги (Львов, 1975)
 Административное здание (Львов, 1976)
 Интерьеры гостиницы «Интурист» (1976)
 Микрорайоны № 12 и 15 в жилом массиве «Сихов» (1981)
 Комплексное благоустройство и озеленение парков и скверов Львова (1985—1992).
 Переход «Краковец-Корчева» на украинско-польской границе (1999, соавторы Орест Огоновский, Лидия Кутна, И. Белякова, Александра Дрибнюк, Иван Олейник, конструктор Валерий Куликовский). Государственная премия Украины в области архитектуры.
 Офисный центр на улице Валовой № 15 во Львове (2002)
 Клиника для больных ДЦП (2003, соавторы: Александра Дрибнюк, Орест Огоновский с участием Лидии Кутной и Романа Доминко, конструктор Валерий Куликовский). Государственная премия Украины в области архитектуры.
 Укрсоцбанк на площади Мицкевича во Львове (1998—2005, соавтор Орест Огоновский, с участием Владимира Швеца и Василия Князик).
 Реконструкция офисного центра на площади Петрушевича № 3 во Львове (2008).

Награды 
 Премия Совета Министров СССР (1988);
 Заслуженный архитектор Украины (1997);
 Дважды Государственная премия Украины в области архитектуры (1999, 2005).

Примечания

Источники

Ссылки 
 Базюк Олександр Федорович.

Члены Национального союза архитекторов Украины